villa Marcello – villa veneta di Fontanelle, in provincia di Treviso
 villa Marcello – villa veneta di Preganziol, in provincia di Treviso
 villa Marcello – villa veneta di Sambughè di Preganziol, in provincia di Treviso
 villa Marcello – villa veneta di Levada di Piombino Dese, in provincia di Padova
 barchessa di villa Marcello, Grollo – ultimo resto di una villa veneta di Selva del Montello di Volpago del Montello, in provincia di Treviso